Superpuchar Polski w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
1998 w polskim sporcie
Sport w Grodzisku Wielkopolskim